Следи списак македонских аутора стрипа.

А

Б

В

Г

Д

З

И

Ј

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Ц

Џ

Ш

Референце

Извори 
 Томислав Османли, „Развојот на стрипот во Македонија – седум децении стриповно творештво“, Стрип, запис со човечки лик, „Млад борец“, 1987; „Култура“, Скопје 2002; Проект Растко - Македонија, 14. 5. 2010.
 Македонски стрип форум: аутори
 Живојин Тамбурић, Здравко Зупан и Зоран Стефановић. Стрипови које смо волели: Избор стрипова и стваралаца са простора бивше Југославије у XX веку • The Comics We Loved: Selection of 20th Century Comics and Creators from the Region of Former Yugoslavia, „Омнибус“, Београд, 2011.

Македонски стрип
Спискови везани за стрип